Sant Cugat ist der katalanische Name des Heiligen Cucufas und Namensbestandteil mehrerer Orte in Katalonien:
 Sant Cugat del Vallès, eine Stadt in der Comarca Vallès Occidental
 Sant Cugat Sesgarrigues, eine Gemeinde in der Comarca Alt Penedès